Drzewa genealogiczne
Achemenidzi